Fekete Dávid (1986) énekes
 Fekete Dávid (1989) várospolitikus, Győr alpolgármestere
 Fekete Dávid (1996) kézilabdázó